Морнингтон — остров в группе Уэлсли в заливе Карпентария (Квинсленд, Австралия).
 Морнингтон — остров в области Магальянес, Чили.
 Морнингтон (Виктория) — город в Австралии, находится в штате Виктория. 
 Морнингтон (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мит (провинция Ленстер).